Житники — название населённых пунктов.

Россия 
 Житники — деревня в Максатихинском районе Тверской области.

Украина 
 Житники — село в Мурованокуриловецком районе Винницкой области.
 Житники — село в Жашковском районе Черкасской области.